Деше () — французская фамилия.

Известные носители 
 Деше, Александр (псевдоним: Женневаль; 1801—1830) — поэт и актёр, участник бельгийской революции, автор текста национального гимна Бельгии.

См. также